Blåbjerg kan syfta på följande platser:

 Blåbjerg Klit – en kulle i Varde, Syddanmark, Danmark
 Blåbjergs kommun
 Blábjørg – ett berg i Färöarna, Kungariket Danmark